Pandosia est le nom de plusieurs villes antiques :

 Pandosia (Épire), Pandosia de Thesprôtie en Épire, près de l'actuelle Kastri, Grèce
 Pandosia (Bruttium), en Bruttium (aujourd'hui Acri, province de Cosenza en Calabre), Italie
 Pandosia (Lucanie), en Lucanie (aujourd'hui Tursi), Italie